Die Liste der höchsten Sakralgebäude in der Schweiz enthält die höchsten Bauten ab 50 m Höhe. Die Liste ist möglicherweise unvollständig.

Auf der Liste figurieren ausschliesslich Kirchtürme (also etwa keine Kuppeln oder Dachreiter) und ausschliesslich Bauten der römisch-katholischen und der evangelisch-reformierten Landeskirchen. Die Christkatholische Kirche der Schweiz und die Freikirchen verfügen über kein Kirchengebäude von entsprechender Höhe. Auch die Sakralbauten des Judentums, des Islam und anderer Glaubensrichtungen erreichen nicht die entsprechende Höhe. Das höchste Minarett etwa, jenes der 1978 erbauten Mosquée de Genève, misst 22 m Höhe.

Die auffallende Häufung von Turmbauten im 19. und frühen 20. Jahrhundert ist im Wesentlichen auf verbesserte technische Möglichkeiten (Stahlbau), auf den stilistische Zeitgeist (Gothic Revival) und auf die Urbanisierung zurückzuführen. In einigen Fällen handelt es sich nicht um neue Kirchen- oder Turmbauten, sondern nur um Neubauten des Turmaufsatzes, beziehungsweise Turmhelms.

Liste der höchsten Sakralgebäude in der Schweiz

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Liste der höchsten Sakralgebäude
 Liste der größten Kirchen
 Liste der höchsten Bauwerke der Welt
 Liste der höchsten Bauwerke ihrer Zeit
 Liste der höchsten Bauwerke in der Schweiz
 Liste der Hochhäuser in der Schweiz
 Liste der höchsten Statuen
 Liste der höchsten Christusstatuen
 Liste der höchsten orthodoxen Kirchenbauten
 Liste von zum UNESCO-Welterbe zählenden Kirchengebäuden

Schweiz
Schweiz Sakralgebaude
!Liste Schweiz Sakralgebaude